Noyers (Eure)
 Noyers (Haute-Marne)
 Noyers (Loiret)
 Noyers (Yonne)